KiwiRail Holdings Limited — железнодорожный оператор , работающий под маркой KiwiRail. Штаб-квартира компании находится в Веллингтоне, Новая Зеландия. KiwiRail является крупнейшим . С июля 2010 года Джон Спенсер занимает пост председателя компании. Дочерними компаниями KiwiRail являются компании , ,  и .

История 
KiwiRail была создана путём объединения нескольких транспортных компаний, существовавших в XIX веке. До KiwiRail железнодорожный транспорт в Новой Зеландии принадлежал и государственным, и частным компаниям. Государственными операторами были  (1873—1880),  (1880—1982) и  (1982—1990). В 1991 году была создана компания , которая была приватизирована в 1993 году, а в 1995 году переименована в . В 2004 году бизнес железнодорожных, паромных операций и наземных грузоперевозок Trainz Rail был приобретён компанией  и переименован в . Правительство тем временем выкупило железнодорожную сеть и передало её в управление Новозеландской железнодорожной корпорации (под маркой ONTRACK). Затем правительство начало переговоры с Toll NZ по вопросу оплаты за использование железнодорожной сети. Эти переговоры не увенчались успехом, и правительство национализировало железнодорожные и паромные активы Toll NZ в 2008 году, переименовав их в KiwiRail. Toll NZ сохранила за собой право на оказание услуг по грузоперевозке автомобильным транспортом.

Транспортные операции KiwiRail на Южном острове были прерваны в результате землетрясения 2010 года, но KiwiRail приняла участие в ликвидации последствий катастрофы. Операции снова были прерваны в результате землетрясения в феврале 2011 года, в результате которого рейсы пассажирских поездов  и Coastal Pacific были отменены как минимум до 1 марта 2011 года.

Инвестиционный план 

В 2010 году бюджет KiwiRail получил инвестиций в капитал на сумму 250 млн новозеландских долларов и дополнительных 500 млн новозеландских долларов на стабилизацию в течение десятилетия. Премьер-министр Джон Ки и министр транспорта  выступили с заявлением, что эти вложения являются частью 4.6-миллиардного инвестиционного плана, разработанного для того, чтобы увидеть как грузовые железнодорожные перевозки станут стабильными в течение десяти лет, и достигнут той точки, когда расходы будут окупаться исключительно за счёт доходов, полученных от клиентов.

KiwiRail описывает этот план как отражающий «необходимость создания жизнеспособной и эффективной железнодорожной отрасли, способной удовлетворить свою долю грузовых перевозок, которая по прогнозам вырастет по меньшей мере на 75 процентов к 2031 году».

Этот план направлен на увеличение объёмов железнодорожных перевозок и доходов, повышения производительности труда, модернизации активов и отделения коммерческих элементов бизнеса от некоммерческих.

План включает пять основных пунктов:
 «Шаг изменений» на основном маршруте Окленд — Веллингтон — Крайстчерч:
 Сокращение транзитного времени и повышение надежности на маршруте — спрямление кривых, снятие ограничений скорости, обновления мостов, шпал и разъездов. В настоящее время грузовой экспресс преодолевает расстояние между Оклендом и Веллингтоном за тринадцать с половиной часов — также, как в конце 1970-х годов. Грузовик этот же маршрут преодолевает за девять часов. KiwiRail стремится сократить транзитное время до 11 часов.
 Улучшение въезда и выезда из Окленда и Веллингтона — улучшения терминалов и основных линий для уменьшения транзитного времени и конфликтов с пригородным транспортом
 Увеличение потенциала паромов для грузовых железнодорожных перевозок — увеличение длины парома  и модификация парома Kaitaki для возможности транспортировки железнодорожных составов
 Повышение надёжности и мощности:
 Увеличение обновлений «других ключевых маршрутов», инвестиции в замену шпал, укрепление мостов, ремонт земляного полотна.
 Инвестиции в:
 Улучшение IT-систем и процессов, оборудования и сооружений на терминалах
 Сорок новых локомотивов () и 3000 новых вагонов.
 Улучшение инфраструктуры маршрутов
 Второстепенные линии:
 KiwiRail пересмотрит бизнес на:
 
  (законсервирована в 2009 году)
  (законсервирована в октябре 2012 года)
 
 Консультации с общественностью, клиентами и сотрудниками
 Закрытие или консервация к 2012 году, если основные клиенты не имеют возражений
 Метро в Окленде и Веллингтоне
 Уточнение и определение ответственности за расходы, связанные с работой сети метро. В результате активы  должны быть переданы в Большой региональный Совет Веллингтона.

Два крупных клиента KiwiRail,  и Fonterra, вкладывают значительные средства в железнодорожную инфраструктуру. Mainfreight выделил 60 млн долларов для инвестиций в новые железнодорожные депо, в то время как Fonterra инвестировала 130 млн долларов в новые железнодорожные узлы в Гамильтоне и в .

Разделение 
По состоянию на 1 ноября 2011 года, KiwiRail планировала отделить свои земельные и имущественные активы от операционных активов. 27 июня 2012 года было объявлено, что стоимость земельных и операционных активов компании снизится с 7,8 млрд новозеландских долларов до 1,1—1,3 млрд; KiwiRail останется железнодорожным и паромным оператором, в то время как Новозеландская железнодорожная корпорация будет управлять землёй в пользовании KiwiRail.

Реализация имущества 
19 апреля 2012 года KiwiRail объявила о продаже своего подразделения, . В ноябре 2012 года было объявлено о том, что часть бизнеса продана австралийской компании Bradken, а оставшийся бизнес Hillside Engineering будет закрыт. Девяносто работников при этом должны быть уволены после завершения сделки.

В июле 2012 года стало известно, что KiwiRail рассматривает возможность продажи своего подразделения Tranz Scenic, осуществляющего междугородние пассажирские перевозки.

Операции

Сеть KiwiRail 

KiwiRail оказывает услуги на протяжении 3898 километров пути, из которых около 500 километров электрифицировано. Подразделение KiwiRail Network обслуживает и поддерживает сетевую инфраструктуру. Это подразделение раньше называлось ONTRACK; торговая марка появилась в 2004 году, после того, как правительство выкупило всю новозеландскую железнодорожную инфраструктуру у . Рик ван Барневельд (), бывший глава , является его генеральным директором.

KiwiRail Network занимается тремя основными направлениями деятельности:
 Подразделение несёт ответственность за обслуживание, эксплуатацию и развитие всей основной железнодорожной инфраструктуры Новой Зеландии (см. ). Дочерняя компания подразделения, ONTRACK Infrastructure Ltd, на коммерческой основе обеспечивает доступ железнодорожных операторов к железнодорожной сети.
 Подразделение является регулятором железнодорожной сети, предоставляя диспетчерские услуги и сигнализацию.
 Управляет значительной долей земельного портфеля и получает доходы от предоставления в аренду земли и зданий на коммерческой основе.

Сеть KiwiRail:
 Длина маршрутов: 3898 км
 Тоннелей: 149
 Мостов: 1700
 Электрифицировано: 95 км постоянным током в 1,5 кВ (область Веллингтона), 411 км переменным током в 25 кВ 50 Гц (центральная секция основной магистрали Северного острова)

Станционные парки 
Наиболее крупные железнодорожные объекты, используемые KiwiRail, находятся в:
 , Окленд
 , Окленд
 товарный двор компании Fonterra в , Гамильтон
 Веллингтоне
 Пиктоне, Марлборо
 , Крайстчерч
 Миддлтоне, Крайстчерч
 склады Fonterra в ,

Грузы 
Перевозка грузов составляет основную часть оборота KiwiRail. В июле 2012 года годовой оборот от перевозки грузов составил 457 миллионов новозеландских долларов. Грузооборот компании KiwiRail за этот период составил 4,58 миллионов тоннокилометров.

KiwiRail перевозит различные товары, в первую очередь уголь и молоко, а также занимается .

Одной из основных операций KiwiRail является перевозка угля  до 30 вагонов по , от Западного побережья до Литтелтона.

Пассажиры 
Основные статьи: , 

 — пригородный оператор Веллингтона, дочерняя компания KiwiRail. В 2011 году активы компании Tranz Metro (общей стоимостью в 107,5 миллионов новозеландских долларов) были переданы дочерней компании Веллингтонского регионального Совета, Greater Wellington Rail Limited.

Оператором оклендских пригородных поездов является независимая компания, Veolia Transport.

 — дочерняя компания KiwiRail, являющаяся оператором пассажирских поездов дальнего следования: , Northern Explorer,  и Coastal Pacific.

Подвижной состав 

Основная статья: 

KiwiRail использует различные локомотивы, в том числе маневровые и специализированные, используемые при перевозке угля и других грузов.
 : 1 на хранении
 : 8 (2 в лизинге у )
 : 70 (20 в лизинге у Auckland Transport)
 : 30 (4 в лизинге у Auckland Transport)
 : 6 (тяжёлые маневровые)
 : 20 в сервисе, 20 заказано, 20 в эксплуатации
 : 4 (2 на хранении в )
 : 70 (маневровые)
 : 24 (тяжёлые маневровые)
 : 5 (маневровые)
 : 46 (классифицируются как DXB и DXC)
 : 2
 : 5 на хранении
 : 19 (2 возвращены в сервис)
 : 21 (лёгкие маневровые, для работы в тесных условиях, сдаются в аренду промышленным потребителям)

Инженерное обеспечение 
KiwiRail использует два основных инженерных комплекса:
 , Веллингтон.
 , Данидин.
19 апреля 2012 года компания KiwiRail объявила, что подразделение Hillside Engineering будет продано.

Корпоративное управление

См. также

Примечания

Ссылки

KiwiRail 
 KiwiRail 
 KiwiRail Freight

Дочерние компании KiwiRail 
 Tranz Scenic 
 Tranz Metro 
 Hillside Engineering

Статьи в СМИ о KiwiRail 
 
 
 
 

Железные дороги Новой Зеландии
Транспортные компании Новой Зеландии